Netzstall ist der Name von zwei in Deutschland gelegenen Ortschaften:
 Netzstall (Nürnberg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Nürnberg, Bayern
 Netzstall (Painten), Ortsteil des Marktes Painten, Landkreis Kelheim, Bayern